Redoutable (franz.: furchterregend) ist der Name von einer Reihe von Kriegsschiffen der französischen Marine:
   
 Redoutable (Schiff, 1706): Prototyp für eine neue Schiffsklasse 
 Redoutable (Schiff, 1740): Freibeuterschiff 
 Redoutable (Schiff, 1752): 74-Kanonen-Linienschiff (1753–1759)
 Redoutable (1791), 74-Kanonen-Linienschiff der Téméraire-Klasse, als Suffren in Dienst und 1794 umbenannt (1791–1805)
 Redoutable (Schiff, 1800): Aviso, wurde von der HMS Success aufgebracht.
 Redoutable (Schiff, 1801): Schiff der Küstenwache
 Redoutable (Schiff, 1804): eine Schebecke
 Redoutable (Schiff, 1855): 90-Kanonen-Linienschiff der Algésiras-Klasse (1856–1869)
 Redoutable (1876): erstes französisches Kriegsschiff mit einem Schiffsrumpf aus Stahl.
 Redoutable (Q 136): war ein U-Boot und Typschiff der Redoutable-Klasse im Zweiten Weltkrieg.
 Le Redoutable (S 611): erstes französisches Atom-U-Boot. Heute das größte für die Öffentlichkeit zugängliche U-Boot in einem Museum.

siehe auch: Redoutable-Klasse

Schiffsname der französischen Marine